Шкуринское сельское поселение — муниципальное образование в составе Кущёвского района Краснодарского края России.

В рамках административно-территориального устройства Краснодарского края ему соответствует Шкуринский сельский округ.

Административный центр — станица Шкуринская.

Население

Населённые пункты 
В состав сельского поселения (сельского округа) входят 9 населённых пунктов:

Примечания

Ссылки 
 Сайт администрации Шкуринского сельского поселения

Муниципальные образования Кущёвского района
Сельские поселения Краснодарского края